Джо́рдж Га́мильтон-Го́рдон, 4-й граф Аберди́н (; 28 января 1784, Эдинбург — 14 декабря 1860, Лондон) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1852—1855 годах. Был одним из лидеров тори, а с 1850 года — пилитов. В 1828−1830 и 1841−1846 годах занимал пост министра иностранных дел Великобритании.

Биография 
Джордж Гамильтон-Гордон происходил из старинного шотландского дворянского рода Гордонов. Первоначальное образование он получил в Хэрроу, а в 1801 г. отправился в Кембридж и в том же году наследовал после своего деда титул графа Абердина. Он получил образование в Хэрроу и в колледже Св. Иоанна в Кембридже, где получил степень магистра искусств в 1804 году. Путешествовал по Европе. Джордж Гамильтон-Гордон принимал участие в мирных переговорах в Амьене, после чего посетил Италию, Грецию и Малую Азию и вернулся из путешествия в 1804 году через Россию и Балтийское море. По возвращении в Великобританию основал Афинское общество, позднее присоединился к аристократическому клубу «Общество дилетантов». Граф Абердин известен своими сочинениями по эстетике и истории античного искусства, в числе которых следует упомянуть трактат «Исследование принципов красоты в греческой архитектуре» (Inquiry into the principles of beauty in Grecian architecture, Лондон, 1822).

Политическая карьера 
1806 — поступил в верхнюю палату в качестве шотландского представительного пэра, граф Абердин примкнул к партии тори, не принимая, впрочем, деятельного участия в политике; с особенным же пристрастием занимался научными исследованиями по археологии и истории искусства.

1813 — вёл переговоры о присоединении Австрии к коалиции против Наполеона I, заключил союзный договор в Теплице, склонил на сторону союзников неаполитанского короля Мюрата.

1814 — принимал участие в Шатильонском конгрессе; 31 марта вступил в Париж с союзниками. 18 июня 1814 г. возведён в звание пэра Великобритании с титулом виконта Гордона.

До 1828 г. занимался почти исключительно вопросами по сельскому хозяйству и в том же году был назначен сначала канцлером герцогства Ланкастерского, а потом, при Веллингтоне, министром иностранных дел. Занимая этот пост, он действовал в духе политики Меттерниха; враждебно относился к грекам, поддерживал Дона Мигеля и выказывал расположение к французскому министерству Полиньяка, хотя, впрочем, поспешил, не переставая придерживаться политики невмешательства, признать после июльского переворота воцарение Луи-Филиппа.

1830 — 16 ноября после вызванного реформенным движением роспуска кабинета Веллингтона и он сложил с себя должность. В короткий период промежуточного торийского министерства, с 14 ноября 1834 г. по 8 апреля 1835 г., Абердин занимал должность министра колоний.

1841 — в новом торийском кабинете Пиля вторично получил портфель министра иностранных дел; тут он стал доступен к более либеральным идеям, выказал в споре с Америкой много миролюбия, но старался также восстановить прежние хорошие отношения с Австрией и Россией и во время посещения в 1844 г. Лондона императором Николаем Павловичем не сопротивлялся, по крайней мере открыто, его восточной политике. Торговые реформы Пиля вполне были одобрены Абердином, и, когда вследствие введения их министерству пришлось выйти в отставку в конце июня 1846 г., Абердин стал в верхней палате во главе средней партии, так называемых пилитов.

1852 — в конце февраля он отклонил сделанное ему предложение вступить во вновь образованное министерство Дерби и после роспуска последнего в декабре того же года принял на себя образование коалиционного правительства, в котором заняли места пилиты, виги, радикалы и ирландские либералы. Несколько месяцев спустя наступил Восточный кризис, при котором Абердин сначала старался занять положение посредника; когда же он нашёл себя вынужденным после Синопского сражения объявить войну России, то был признан ответственным за вялое её ведение. К этому ещё присоединились раздоры с Расселом и Пальмерстоном, привёдшие к падению правительства.

1855 — 1 февраля Абердин сдал печать королеве, наградившей его орденом Подвязки и впоследствии часто обращавшейся к нему за советами в государственных и частных делах. Долголетний опыт и честный образ действий Абердина как частного лица упрочили его влияние в верхней палате. До конца жизни граф Абердин интересовался искусством и наукой.

Наследовал графу Абердину его старший сын Джордж (28 сентября 1816 — 22 марта 1864 года).

Примечания

Литература 
 Balfour F., «Life of George, fourth earl of Aberdeen» v. 1-2. L., [1923]
 Gordon, «The Earl of Aberdeen» (L., 1893).
 «Correspondence between Dr. Chalmers and the Earl of Aberdeen» 1839—1840" (Edinburgh, 1893);

Ссылки 

 More about The Earl of Aberdeen  on the Downing Street website

Министры иностранных дел Великобритании
Министры колоний Великобритании
Канцлеры герцогства Ланкастерского
Члены Тайного совета Великобритании
Гордоны
Тори Великобритании
Пилиты
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Участники Крымской войны (Великобритания)
Теоретики искусства
Президенты Лондонского общества древностей